Basilika St. Martin ist der Name folgender Kirchen:

 Basilika St. Martin (Amberg)
 St. Martin (Bingen)
 Bonner Münster
 Basilika St. Martin (Halle), Belgien
 Basilika St. Martin (Lüttich), Belgien
 Basilika St. Martin (Tours), Frankreich
 Basilika St. Martin, frühere Klosterkirche in Ulm, siehe Kloster Wiblingen #Heutige Nutzung
 Basilika St. Martin (Weingarten)

Siehe auch:
 Martinskirche